Вышковка — название географических объектов.

Населённые пункт 
 Вышковка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области Украины.

Река 
 Вышковка — река в Нижегородской области России, приток Алатыря.